Osoby o tym nazwisku:
 Jonas Žemaitis – litewski wojskowy, żołnierz ruchu oporu
 Juozas Žemaitis – rzymskokatolicki duchowny
 Zigmas Žemaitis – litewski fizyk, matematyk, działacz społeczny